Compañía Nacional de Danza, companyia estatal de dansa a Espanya
 Campaign for Nuclear Disarmament, entitat britànica per al desarmament nuclear
 Comitè Nacional Demòcrata, òrgan de govern del Partit Demòcrata dels Estats Units
 Identificació de trucada (de les sigles en anglès de Calling Number Delivery), en telefonia
 Disc circumnuclear (de l'anglès circumnuclear disk), el disc de gas a l'entorn de Sagitari A al centre de la Via Làctia